3 kanały wodne w Polsce:
 Nowy Kanał – kanał, dopływ Kanału Żerańskiego
 Nowy Kanał – kanał, dopływ Warty, dolny bieg Wiercicy
 Nowy Kanał Notecki – kanał, odcinek uregulowanej Noteci

Zobacz też 
 Nowy Rów